Froschsee heißen Seen:

 Froschsee (Bivio), periodischer See auf der Fuorcla di Valetta bei Bivio, Gemeinde Surses, Region Albula, Kanton Graubünden; mit Abfluss zur Beiva
 Froschsee (Ruhpolding), See bei der Einöde Point der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern; mit Abfluss zum Froschbach (Rote Traun)